Meridian kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Meridian (Colorado)
 Meridian (Idaho)
 Meridian (Mississippi)
 Meridian (New York)
 Meridian (Oklahoma)
 Meridian (Oklahoma)
 Meridian (Pennsylvania)
 Meridian (Texas)
 East Hill-Meridian
Andere betekenissen:
 Meridian (treinen), een merk gebruikt voor de regionale treinen in de omgeving van München